Cinq batailles et deux sièges se sont déroulées aux environs de Cassel dans le nord de la France :

Cassel en France 
 La bataille de 1071, qui oppose Philippe I de France à Robert I de Flandre.
 La bataille de 1303 qui oppose Othon IV de Bourgogne à des Flamands révoltés.
 La bataille de 1328 qui oppose Philippe VI de France à des révoltés flamands.
 Le siège de 1645 durant la guerre de Trente Ans 
 La bataille de 1677 qui oppose les troupes de Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, à celles de Guillaume III d'Angleterre.

Cassel en Allemagne 
 Le siège de 1761 par le duc de Brunswick qui cherche à prendre la ville tenue par les Français.
 Le siège de 1762 toujours par le duc de Brunswick qui cherche à prendre la ville toujours tenue par les Français.
 Le siège de 1796 par les Français durant les guerres de la Révolution.
 La bataille de 1945 qui oppose les troupes de la Wehrmacht aux Américains pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cassel